Мейсель — фамилия:

 Мейсель, Максим Николаевич (1901—1987) — советский учёный, профессор (1953), микробиолог и цитолог.
 Мейсель, Михаил Николаевич (1904—1972) — советский архитектор.
Мейсель - косая стамеска для чистовой (как правило) обработки дерева на токарном станке.

См. также